

Cinéma et télévision 
  est un film américain réalisé par Craig R. Baxley en 1991.
 Stone Cold est un film britannique réalisé par Stephen Whittaker en 1997.
  est un téléfilm américain réalisé par Robert Harmon en 2005.

Patronymes 
 Stone Cold Steve Austin est le pseudonyme du catcheur américain Steve Austin.